El término Mirepoix puede referirse a:

Lugares en Francia
 Mirepoix, comuna francesa de Ariège.
 Mirepoix, comuna francesa de Gers.
 Mirepoix-sur-Tarn, comuna francesa de Alto Garona.

Gastronomía
 Mirepoix, un corte menudo de verduras, tradicionalmente cebolla, apio y zanahoria a la que se puede añadir puerro.